Magnoliowe (Magnoliidae Novák ex Takht.) – grupa roślin wyróżniana zwykle w randze podklasy lub definiowana bez odniesienia do rang systematycznych jako jeden z kladów roślin okrytonasiennych. Magnoliowe jako podklasę w obrębie klasy okrytonasiennych (Magnoliopsida) wymienia system Reveala (1999) i popularny w ostatnich dekadach XX wieku system Cronquista (1981) (jednak w obu tych systemach takson różni się pozycją i składem). Od końca lat 90. XX wieku grupa określana jako klad magnoliowych stanowiący jedną z najstarszych linii rozwojowych okrytonasiennych, oddzieloną od wspólnego pnia jeszcze przed zróżnicowaniem jednoliściennych i dwuliściennych właściwych. U przedstawicieli zachowało się wiele cech określanych jako prymitywne – spiralne rozmieszczenie elementów kwiatu, wydłużona oś kwiatowa, okrywa niezróżnicowana na kielich i koronę, w drewnie dominują cewki. Częste są komórki wydzielnicze z substancjami aromatycznymi.

Morfologia 
 Pokrój Krzewy lub niewielkie drzewa, rzadko duże drzewa lub rośliny zielne.
 Liście U większości mają całe blaszki, rzadko liście są złożone.
 Kwiaty Duże, często mają wszystkie części (listki okwiatu, pręciki i słupki) umieszczone skrętolegle na wydłużonej osi. Są też kwiaty o okółkowym rozmieszczeniu elementów, wówczas zwykle trójkrotne. Słupki wolne, niezrośnięte, każdy z jednego owocolistka.
 Nasiona W nasionach zarodek jest bardzo mały i otoczony jest bielmem.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Magnoliowe stanowią grupę monofiletyczną, siostrzaną dla zieleńcowców Chloranthales:

 Podział według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
 rząd Canellales – kanellowce
 rodzina Canellaceae – kanellowate
 rodzina Winteraceae – winterowate
 rząd Piperales – pieprzowce
 rodzina Aristolochiaceae – kokornakowate
 rodzina Piperaceae – pieprzowate
 rodzina Saururaceae – saururowate
 rząd Laurales – wawrzynowce
 rodzina Atherospermataceae – oboczkowate
 rodzina Calycanthaceae – kielichowcowate
 rodzina Gomortegaceae
 rodzina Hernandiaceae – hernandiowate 
 rodzina Lauraceae – wawrzynowate
 rodzina Monimiaceae – poleńcowate 
 rząd Magnoliales – magnoliowce
 rodzina Annonaceae – flaszowcowate 
 rodzina Degeneriaceae – degeneriowate
 rodzina Eupomatiaceae
 rodzina Himantandraceae – himantandrowate
 rodzina Magnoliaceae – magnoliowate 
 rodzina Myristicaceae – muszkatołowcowate

 Podział systematyczny według systemu Cronquista (1981)
Magnoliowe w systemie Cronquista stanowiły jedną z 6 podklas w obrębie klasy dwuliścienne (Magnoliopsida):
 Podklasa: magnoliowe – Magnoliidae
 Rząd: kokornakowce – Aristolochiales
 Rząd: badianowce – Illiciales
 Rząd: wawrzynowce – Laurales
 Rząd: magnoliowce – Magnoliales
 Rząd: grzybieniowce – Nymphaeales
 Rząd: makowce – Papaverales
 Rząd: pieprzowce – Piperales
 Rząd: jaskrowce – Ranunculales

Przypisy 

Okrytonasienne